Fronte, in anatomia;
 Fronte (o frons), in entomologia;
 Fronte, in architettura, di un edificio;
 Fronte, in geologia;
 Fronte, in guerra;
 Fronte, in meteorologia;
 Fronte, in metrica;
 Fronte, tipo di unità militare terrestre.
 Fronte, coalizione politica di sinistra espressione del frontismo
 Fronte, una delle due facce di una banconota

Geografia
 Fronti, frazione del comune di Lamezia Terme

Altri progetti